Городково — топоним:
 Городково — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Городково — деревня в Шаховском районе Московской области.